Конрад фон Лютцельхардт (Konrad von Lützelhardt), также иногда называется Конрад фон Лютцен (Konrad von Lützen) (ок. 1145 -  ок. 1197) — маркграф Анконской марки в 1168—1197. 

Министериал императора Фридриха Барбаросса, участник его итальянских походов.

В 1168 году назначен маркграфом Анконской марки. За способность к принятию внезапных решений итальянцы называли его Corrado Mosca in Cervello (Конрад с мухой в мозгу), причём это прозвище присутствует в официальных документах («Comes Conradus Muscecervello»).

В некоторых источниках называется герцогом Сполето.

Участник завоевания Сицилии Штауфенами (1193—1195). С 1195 года граф Молизе.

Последний раз упоминается в 1197 году.

Жена — Мария, из итальянского графского рода. Сыновья — Конрад Младший и Агинольф.

Источники 
 http://www.wandruszka-genealogie.eu/Antonio/Antonio_Upload/Licinardo.pdf
 Peter Csendes: Heinrich VI., Primus Verlag Darmstadt 1993. ISBN 3-89678-023-9
 Klaus Schubring: Die Herren von Lützelhardt. Beiträge zur Bestimmung ihrer Herkunft. In: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte. Nr. 40, 1981, , S. 262−283.
 http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/ortenau1984/0339?sid=75920d30ac936167a588a6c3e0c6d38c
 http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Riccardo_St_Germano/primtext1.phtml

Правители Европы XII века